Луценко Олена Костянтинівна (1917—?) — політична діячка та агроном радянської України.
 Луценко Олена Сергіївна (1998) — українська співачка.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок